Жавреза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Коньяк-Сюд. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16169.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 115 км юго-западнее Пуатье, в 45 км к западу от Ангулема.

Через территорию коммуны протекает река , правый приток Шаранты.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 638 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Экономика 
В 2007 году среди 426 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 301 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 301 активных работали 272 человека (150 мужчин и 122 женщины), безработных было 29 (14 мужчин и 15 женщин). Среди 125 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта